

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Urbany – część wsi Świątki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Urbany – część wsi Tokarnia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Urbany – przysiółek wsi Huta w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko

Miejscowości na Białorusi 

 Urbany – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.